Arkonia – korporacja akademicka
 Arkonia Szczecin – klub sportowy ze Szczecina